Cotter kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cotter (Arkansas)
Cotter (Iowa)